Dominant kan syfta på: 

 Dominantackord – en funktion av ett ackord vid funktionsanalys. Ackord nummer fem (betecknas V) i tonarten vid steganalys 
  Dominant – ett ställföreträdande centrum  i tonal musik, se kvint
 Dominant anlag – ett begrepp inom genetiken

Se även 
 Dominans – flera betydelser
 Alfahanne – den dominerande hanne som är ledare för en djurflock